Preach – singolo degli M.O del 2015
 Preach – singolo di Drake del 2015
 Preach – singolo di John Legend del 2019